Europese politieke partij, een politieke groepering binnen de EU.
 Europese Partij (Cyprus), politieke partij in Cyprus.